, une ancienne localité du comté d'El Dorado, en Californie.
 Slatington, un borough du comté de Lehigh, en Pennsylvanie.